Schwaller bezeichnet
 in der Jugendsprache eine Person, die zu viel und Inhaltloses redet

Schwaller ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Schwaller (* 1970), Schweizer Curler
 Anita Schwaller (* 1975), Schweizer Snowboarderin
 Christof Schwaller (* 1966), Schweizer Curler
 Johann Georg Josef Schwaller († 1738), Stadtarzt in Basel und Mitglied der Leopoldina
 Konrad Schwaller († 2014), Schweizer Verwaltungsbeamter und Jurist
 René Schwaller de Lubicz, französischer Philosoph und Archäologe
 Roman Schwaller (* 1957), Schweizer Tenorsaxophonist
 Stephan Schwaller (* um 1535–1595), Solothurner Schultheiss und Gesandter
 Urs Schwaller (Schultheiss) (um 1510–1562), Solothurner Schultheiss und Söldner
 Urs Schwaller (* 1952), Schweizer Politiker (CVP), Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Post
 Urs Viktor Schwaller (Politiker) (um 1704–1778), Schweizer Politiker
 Urs Viktor Schwaller (von Ammannsegg) (1771–1816), Schweizer Priester und Staatsanwalt
 Ursula Schwaller (* 1976), Schweizer Sportlerin